Tyrnau kan syfta på:

Geografii

Slovakien 

 Tyrnau  – tyska namnet på en stad i västra Slovakien, se Trnava, Okres Trnava,

Österrike 

 Tyrnau (kommun i Österrike), Steiermark, Politischer Bezirk Graz-Umgebung, 

Robotskapade Slovakienförgreningar
Robotskapade Österrikeförgreningar